Nordskov kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nordskov (Fjelstrup Sogn) – en bebyggelse i Fjelstrup Sogn
 Nordskov (Gestelev Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Gestelev Sogn
 Nordskov (Guldbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Guldbjerg Sogn
 Nordskov (Hindsholm) – en lille by på Hindsholm
 Nordskov (Nordrupvester Sogn) – en bebyggelse i Nordrupvester Sogn
 Nordskov (Stubberup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Stubberup Sogn
 Nordskov (Haslev) – bydel i Haslev, Haslev Sogn og Øde Førslev Sogn i Faxe Kommune
 Nordskov (Sorø Kommune) – bebyggelse Kirke Flinterup Sogn og Stenlille Sogn i Sorø Kommune
 Nordskov (Silkeborgskovene) - et skovområde sydøst for Silkeborg